{{Szlachcic infobox
 |imię               = Bartłomiej Ościkowicz
 |wszystkie imiona   = 
 |imię oryginalne    = Bardko Ościkowicz
 |grafika            = 
 |opis grafiki       = 
 |herb               = POL COA Trąby.svg
 |opis herbu         = Trąby
 |tytuł              = 
 |dynastia           = 
 |rodzina            = Ościkowicze
 |data urodzenia     = 
 |miejsce urodzenia  = 
 |data śmierci       = 
 |miejsce śmierci    = 
 |ojciec             = Krystyn Ościk
 |matka              = Anna N.
 |mąż                = 
 |żona               = 
 |dzieci             = 
 |rodzeństwo         = RadziwiłłStanisław Michał
 |faksymile          = 
 |opis faksymile     = 
 |odznaczenia        = 
 |commons            = 
}}
Bartłomiej Ościkowicz herbu Trąby, właściwie Bardko (żył w XV w.) – wielkolitewski szlachcic, syn Ościka.

Życiorys 
Bartłomiej znany jest zaledwie z paru źródeł historycznych. W 1447 roku otrzymuje od Kazimierza Jagiellończyka, wraz ze swymi dwoma braćmi (Michałem i Stanisławem), chłopów lenników w Krasnym Siole. Oznacza to, że od tamtego momentu, bliżej nieokreślona liczba chłopów zlokalizowanych w tamtej miejscowości, musiała opłacać im trzem swego rodzaju daniny.

Z bratem Michałem wspomniany jest w przywileju Mikołaja I Radziwiłła z 1505 roku, jako współdziedzic Starych Muśnik, w których część Bartłomieja pośmiertnie przypadła właśnie Michałowi Ościkowiczowi i Radziwiłłowi Ościkowiczowi.

Życie prywatne 
Bartłomiej jest synem Krystyna Ościka. Jego matką była nieznana z nazwiska Anna. Prawdopodobnie zmarł bezpotomnie.

Miał trzech braci; Michała, Stanisława i Radziwiłła.

O potomstwie Bartłomieja nie ma żadnych wiadomości. Prawdopodobnie zmarł bezpotomnie, co można z większą stanowczością potwierdzić z powodu wspomnianego wcześniej dokumentu radziwiłłowskiego, w którym to zapisano, że jego włości przypadły jego braciom.

Genealogia 
Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władysława Semkowicza w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie.

Zobacz też 
 ród herbowy
 heraldyka
 lista polskich herbów szlacheckich

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Ościkowicze herbu Trąby
Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego